Zaniol – cognome italiano
 Romano Zaniol – pittore e scultore italiano